Константиновский —поселок в Романовском районе Саратовской области. Входит в состав Бобылевского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на север от районного центра поселка Романовка.

История
Официальная дата основания 1822 год.

Население 
Постоянное население составило 8 человека (русские 62%, украинцы 38%) в 2002 году, 0 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Романовского района (Саратовская область)